Podossinowez (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Podossinowez (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow
 Podossinowez (Wologda), ländliche Siedlung in der Oblast Wologda
 Rajon Podossinowez, Verwaltungsbezirk in der Oblast Kirow